Podhorie (okres Banská Štiavnica), een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica, in het district Banská Štiavnica
 Podhorie (okres Žilina), een Slowaakse gemeente in de regio Žilina,in het district Žilina